У́лица Геро́ев Крут — название улиц в различных населённых пунктах Украины.

 Улица Героев Крут — улица в Дрогобыче Львовской области
 Улица Героев Крут — улица в Ковеле Волынской области
 Улица Героев Крут — улица в Львове
 Улица Героев Крут — улица в Стрые Львовской области
 Улица Героев Крут — улица в Сумах
 Улица Героев Крут — улица в г. Белая Церковь
 Улица Героев Крут — улица в Херсоне

См. также 

 Улица Героев
 Бой под Крутами